Музыкальные коллективы с похожими названиями:

 TOKiO — украинская рок-группа, образована в 2002 году.
 TOKIO — японская поп/рок-группа, образована в 1994 году.